Dibaj steht für:
 Ernest Apuschewitsch Dibai (1931–1983), russischer Astrophysiker
 Mehdi Dibaj (1935–1994), vom Islam zum Christentum konvertierter Iraner, der später Pfarrer wurde
 (2389) Dibaj, Asteroid des inneren Hauptgürtels